Norr eller norra kan syfta på:

 Norr – ett väderstreck

Geografi
 Norr, Helsingborg – en stadsdel
 Norr, Katrineholm – en stadsdel
 Norr, Malmö – ett stadsområde
 Norr, Växjö – en stadsdel
 Norr, Örebro – en stadsdel

Transport
 Nordic Regional Airlines – ett finländskt flygbolag